Kjærsgaard ist der Familienname folgender Personen:
 Mia-Maria Kjærsgaard-Andersen (* 1989), dänische Fußballtorhüterin
 Peter Kjærsgaard-Andersen (* 1984), dänischer Fußballschiedsrichter
 Pia Kjærsgaard (* 1947), dänische Politikerin

Siehe auch:
 Kjærgaard
 Kjersgaard